Ла Тамбора има више значења:

 Ла Тамбора (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тамбора (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тамбора (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику